Maracha (district), een district in het noorden van Oeganda
 Maracha (stad), de hoofdplaats van het Oegandese district Maracha